Penumbra – w grach fabularnych osadzonych w fikcyjnym Świecie Mroku część krainy duchów leżąca tuż za Zasłoną oddzielającą świat duchowy od fizycznego.

Penumbra jest duchowym odbiciem świata fizycznego. Jej krajobraz odpowiada krajobrazowi w fizycznej rzeczywistości z tym, że pojawiają się w nim tylko te rzeczy, z którymi wiążą się jakieś emocje i wspomnienia. Im jest ich więcej, tym obiekt wyraźniejszy i tym bardziej widoczna jest jego natura.

Weźmy dla przykładu ciemny zaułek w jakiejś mającej złą sławę części miasta. W Penumbrze złowieszczość tego miejsca jest wprost namacalna: w mroku ściany są większe, bliżej siebie i zwężają się ku górze tak, że widać tylko wąski pasek nieba. Graffiti bardzo ekspresywnie przedstawiają wykrzywione przerażeniem twarze i są zbryzgane krwią, barwiącą też na czerwono kałuże. Smoliście czarne cienie wydają się pełzać za przedmiotami, na załomach ścian i sznurach na bieliznę wiszą pajęczyny mroku a gęsty i czarny dym z ognisk palących się w beczkach przybiera demoniczne kształty.

Oprócz związku polegającego na odzwierciedlaniu natury, obiekty w świecie fizycznym i w Penumbrze są powiązane tak, że zmiana stanu jednego znajduje swoje odbicie w analogicznej zmianie stanu drugiego. Dla przykładu jeśli ktoś podróżujący Penumbrą zapomni zamknąć umbralne drzwi, to po jakimś czasie ktoś w świecie fizycznym nie domknie drzwi fizycznych.

Inaczej ma się sprawa z powstawaniem i niszczeniem przedmiotów. Przedmioty w Umbrze są odbiciem ilości uwagi i emocji włożonej w ten obiekt, dlatego w Penumbrze może być tak, że obiekt będzie widoczny zanim powstanie jego fizyczny odpowiednik (np. jeśli już jego wizualizacja wykonana przez projektanta stała się sławna) albo też długo po nim (w przypadku jakiegoś absolutnie zwykłego kiosku z gazetami). Podobnie wyburzony w świecie fizycznym kilkusetletni kościół będzie jeszcze długo stał w Umbrze. Z drugiej strony jeśli zniszczeniu towarzyszyły bardzo silne emocje, zniszczenie w Penumbrze będzie natychmiastowe.

Videre 
Odbicie rzeczywistości w Penumbrze jest różne w zależności od Videre: w Astralnej Penumbrze widoczne są związane z miejscami i przedmiotami idee i myślokształty, w Naturalnej - natury, emocje i nastroje, a w Niskiej - ich śmierć i rozkład.

Penumbra astralna 
Penumbra astralna jest odbiciem rzeczywistości, ale wyglądającym trochę jak wyrenderowany krajobraz wirtualny - wszystkie przedmioty mają bardziej regularne kształty, cienie są ostrzejsze, twarze trochę bardziej nienaturalne, a powierzchnie mają powtarzalne lub nieco sztuczne tekstury. Poza tym widoczne są aury obiektów, które upstrzone są znakami, symbolami, cytatami i zagadkami, które odzwierciedlają ich aspekt mentalny i intelektualny. Są to poniekąd odnośniki do nawiązań i abstrakcyjnych pojęć.

Penumbra naturalna 
Penumbra naturalna przedstawia świat widziany jako interakcja między poszczególnymi Dzikunem, Tkaczką i Żmijem - obszary Stasis są oplecione pajęczyną Tkaczki, obszary dynamiczne oddychają lub pulsują energią Dzikuna, a obszary entropii i zepsucia ociekają zgnilizną i ropą. Podświadome skojarzenia są tu rzeczywistością - obiekty mogą surrealistycznie zmieniać kształty, ich powierzchnie mogą być zrobione z bardziej sugestywnego niż w rzeczywistości materiału, a kolory i zapachy oddają nastrój.

Krainy Zmarłych 
Niska Penumbra to miejsce, gdzie żyją (czy raczej trwają) Upiory. Wszystkie obiekty świata fizycznego mają w tej krainie swoje upiorne odbicie - wszystko jest naznaczone śmiercią i rozkładem: drewno jest zgniłe, metal - pordzewiały, jedzenie - zepsute a ludzie - zmęczeni i chorzy. W przeciwieństwie do innych Penumbr, elementy świata żywych nie są tu rzeczywiste i dotykalne, analogicznie jak w świecie fizycznym nie są rzeczywiste i dotykalne duchy i upiory.

Świat Mroku

en:Penumbra (World of Darkness)